Umbonulidae är en familj av mossdjur. Umbonulidae ingår i ordningen Cheilostomatida, klassen Gymnolaemata, fylumet mossdjur och riket djur. I familjen Umbonulidae finns 11 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Källor 

Mossdjur
Umbonulidae